Наталья Спиридонова:
 Спиридонова, Наталья (род. 1963) — советская легкоатлетка.
 Спиридонова, Наталья Владимировна (род. 2002) — российская легкоатлетка.